Rouville kan syfta på:
 Rouville, Oise
 Rouville, Seine-Maritime
 Rouville, Québec – en kommun i Québec